Піні Захаві (івр. ‏‏פיני זהבי‎‎‎, 24 серпня 1943, Нес-Ціона) — ізраїльський футбольний агент.
 Еран Захаві (івр. ערן זהבי‎, нар. 25 липня 1987, Рішон-ле-Ціон) — ізраїльський футболіст, атакувальний півзахисник нідерландського ПСВ і національної збірної.